Праведник на света (, „хасидей умот ха-олам“; ) е почетно звание, което държавата Израел дава на хора от нееврейски произход, които с риск за живота си са спасявали по време на Холокоста евреи от нацистко изтребление. Издирването и увековечаването на паметта им е една от дейностите на основания през 1953 година мемориал „Яд Вашем“.

Праведници на света по държави 
Към 1 януари 2015 г. за праведници на света са признати над 25 хиляди души от 49 държави.

 Полша: 6532
 Нидерландия: 5413
 Франция: 3853
 Украйна: 2515
 Белгия: 1690
 Литва: 877
 Унгария: 823
 Италия: 634
 Беларус: 608
 Германия: 569
 Словакия: 546
 Гърция: 321
 Русия: 197
 Сърбия: 135
 Латвия: 134
 Република Чехия: 115
 Хърватска: 111
 Австрия: 104
 Молдова: 79
 Албания: 73
 Румъния: 60
 Норвегия: 59
 Швейцария: 45
 Босна и Херцеговина: 42
 Армения: 24
 Дания: 22
 Великобритания: 21
 България: 20
 Република Македония: 10
 Швеция: 10
 Словения: 7
 Испания: 7
 Съединените щати: 4
 Естония: 3
 Бразилия: 2
 Португалия: 2
 Китай: 2
 Чили: 1
 Черна гора: 1
 Еквадор: 1
 Египет: 1
 Грузия: 1
 Япония: 1
 Република Ирландия: 1
 Куба: 1
 Люксембург: 1
 Ел Салвадор: 1
 Турция: 1
 Виетнам: 1

Праведници на света от България 
Праведниците на света от България са двадесет.

Източници

Външни препратки 

 Страница за праведниците на света, сайт на Яд Вашем 
 Документи, съхранявани в Държавния архив

 
Почетни звания